Die 15.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaft wurde 1964 in Overboelare, Belgien, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1964
Radsportveranstaltung 1964
Cyclocrossrennen in Belgien
Sportveranstaltung in der Provinz Ostflandern
Geraardsbergen